Комитет Верховной рады Украины по бюджету () — образован 29 августа 2019 года в Верховной раде Украины IX созыва.

Предмет ведения 
Предметом ведения Комитета в IX созыве является:
 государственная бюджетная политика и межбюджетные отношения;
 бюджетный процесс (в том числе среднесрочное бюджетное планирование, отчетность об исполнении бюджета, контроль за соблюдением бюджетного законодательства);
 государственный бюджет Украины;
 государственный внутренний и внешний долг;
 деятельность Счетной палаты;
 деятельность государственных финансовых органов и органов государственного финансового контроля (Государственной аудиторской службы Украины);
 проведение экспертизы относительно влияния законопроектов, проектов других актов на показатели бюджета и соответствия законам, регулирующим бюджетные отношения.

Примечания

Ссылки 
 Комитет Верховной Рады Украины по бюджету //Словарь финансово-правовых терминов / под общ. ред. д. ю.н., проф. Л. К. Вороновой. — 2-е изд., перерабл. и дополн. — К.: Алерта, 2011—558 с.
 Официальный сайт Комитета

Комитеты Верховной рады Украины